Irish Premier League kan avse:
Irish Premier League (fotboll, herrar) - den högsta fotbollsserien för herrar i Irland 2003-2008
Irish Premier League (volleyboll, damer) - den högsta volleybollserien för damer i Irland
Irish Premier League (volleyboll, herrar) - den högsta volleybollserien för herrar i Irland